Damara peut désigner :
 Damara, une ville de République centrafricaine ;
 les Damaras, une ethnie de Namibie ;
 le damara, une langue de Namibie parlée par les Damaras ;
 le Damaraland, un ancien bantoustan namibien.